Obzina  ist der Familienname folgender Personen:

František Obzina (1871–1927), tschechoslowakischer Drucker und Verleger
Jaromír Obzina (1929–2003), tschechoslowakischer Politiker
Martin Obzina (1905–1979), US-amerikanischer Szenenbildner und Artdirector